Tempo (gazeta) – dziennik sportowy
 Tempo (tygodnik) – indonezyjski tygodnik
 tempo (muzyka) – jeden z elementów dzieła muzycznego
 tempo (szachy) – w terminologii szachowej: pojedyncze posunięcie
 TEMPO (chemia) – związek chemiczny, stabilny rodnik nitroksylowy
 Tempo – singel Chrisa Browna
 Tempo – singel Exo
 Tempo – singel Margaret
 Tempo – singel Lizzo i Missy Elliot